Tweede klasse 1961-62 (voetbal België), over het Belgische voetbal
Tweede divisie 1961/62, over het Nederlandse voetbal